Il singolare del torneo di tennis Fila Europa Cup 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Andrea Temesvári che ha battuto in finale Eva Pfaff 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Andrea Temesvári (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Eva Pfaff (finale)

 Iva Budařová (secondo turno)
 Manuela Maleeva (secondo turno)
 Ivanna Madruga-Osses (semifinali)
 Beth Herr (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fila Europa Cup 1983